Mariano Roque Alonso, puede referirse a

 Mariano Roque Alonso, un militar paraguayo.
 Mariano Roque Alonso (Paraguay), ciudad ubicada a 15 kilómetros de Asunción.